Die Esports Championship Series 6 (kurz ECS Season 6) war die sechste Spielzeit der von FACEIT veranstalteten Esports Championship Series. Sie startete am 3. Oktober 2018 und endete mit dem Sieg im Finale der Offline-Finals von Astralis am 25. November 2018 im Esports Stadium Arlington. Insgesamt wurde um ein Preisgeld von 750.000$ gespielt.

Format 
Zunächst wurde auf beiden Kontinenten eine Online-Liga im Double-Round-Robin-Format gespielt. Jeweils die besten vier Teams qualifizierten sich für das Offline-Finale in Arlington, wobei um ein Preisgeld von 660.000 $ gespielt wurde. Teilnahmeberechtigt an der Liga waren die acht besten Teams der Vorsaison, sowie die zwei Gewinner des „Challenger Cups“. Die acht besten Teams am Ende der Saison qualifizierten sich automatisch für die ECS Season 7, die beiden Letztplatzierten nehmen am Challenger Cup der Season 7 teil.

Europa

Challenger Cup 
Der Challenger Cup wurde im Doppel-Elimination System gespielt, wobei alle Spiele im Best-of-three Modus gespielt wurden.

Teilnehmer 

  Gambit Gaming (Saison 5)
  HellRaisers (Eingeladen)
  North (Eingeladen)
  OpTic Gaming (Eingeladen)
  Team LDLC.com (Open Qualifier)
  Epsilon eSports (Open Qualifier)
  Space Soldiers (Open Qualifier)
  HAVU Gaming (Open Qualifier)

Turnierverlauf

Europäische Liga

Teilnehmer

Tabelle

Ergebnisse

Nordamerika

Challenger Cup 
Der Challenger Cup wurde im Doppel-Elimination System gespielt, wobei alle Spiele im Best-of-three Modus gespielt wurden.

Teilnehmer 

  compLexity (Saison 5)
  Mibr (Eingeladen)
  Furia eSports (Eingeladen)
  Team One (Eingeladen)
  Gorilla Gang (Open Qualifier)
  Bravado Gaming (Open Qualifier)
  AZIO Esports (Open Qualifier)
  lmfao (Open Qualifier)

Turnierverlauf

Nordamerikanische Liga

Teilnehmer

Tabelle

Ergebnisse

Finals 
Die Offline-Finals wurden von 22. November bis 25. November 2018 im Esports Stadium in Arlington ausgetragen. Die vier besten Teams jeder Online-Liga spielten zunächst ein Doppel-Eliminations-Turnier, wobei die zwei besten Teams jeder Gruppe in die Playoffs aufgestiegen sind, wo im normalen K.-o.-System um den Turniersieg gespielt wurde.

Teilnehmer

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Playoffs

Preisgeldverteilung

Berichterstattung 
Der englische Stream der ECS wurde exklusiv auf Youtube übertragen.

Liga 
FACEIT unterschied bei seinen Online-Übertragungen nicht zwischen Analysten und Kommentatoren, sondern ließ die Kommentatoren auch zwischen den Spielen die Analysen durchführen.

 Kommentatoren:
  James Bardolph
  Daniel „ddk“ Kapadia
  Henry „HenryG“ Greer
  Erik „da_bears“ Stromberg

 Observer:  Connor „Sliggy“ Blomfield

Finals 
 Moderator:  Alex „Machine“ Richardson
 Analysten:
  Jason „moses“ O'Toole
  Jacob „Pimp“ Winneche
  Tomi „lurppis“ Kovanen
  Mohan „launders“ Govindasamy
 Kommentatoren:
  James Bardolph
  Daniel „ddk“ Kapadia
  Henry „HenryG“ Greer
  Metthew „Sadokist“ Trivett
 Reporter:
  Freya „Freya“ Spiers
  Pala Gilroy Sen
 Observer:  Connor „Sliggy“ Blomfield

Weblinks 

 Coverage-Seite zur ECS Season 6 auf hltv.org (englisch)
 Liquipedia-Artikel zur ECS Season 6 (englisch)
 Offizielle Homepage der ECS (englisch)

Einzelnachweise 

E-Sport-Veranstaltung 2018